Ainzón kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Ainzón (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Ainzón (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar